Heinrichsturm ist der Name von

 Heinrichsturm (Bad Abbach), einem Burgfried in Bad Abbach
 Nordostturm des Bamberger Domes
 Heinrichsturm (Freiburg), in Freiburg im Üechtland am Bibel-und-Orient-Museum
 Heinrichsturm (Prag), in der Prager Neustadt
 Heinrichsturm, Alternativbezeichnung des Schwarzen Turmes (Regensburg)
 Heinrichsturm (Strasbourg)
 Fernmeldeturm „Langer Heinrich“, in Wesel